Mariana González Oliva (1976-), joueuse de hockey sur gazon argentine
  (1979-), escrimeuse vénézuélienne.